

События 
 523/522 — Афинский архонт-эпоним Каллиад.
 Неудачный поход Камбиса на Эфиопию. Волнения среди населения в Египте и в персидском войске. Казнь Псамметиха. Камбис приказывает убить своего младшего брата Бардию (Смердиса).

Китай 
 19-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 Весной сунский князь воевал с Чжу.
 В 5 луне, в день у-чэнь сюйский наследник Чжи убил своего князя Мая (Дао-гун), князя похоронили зимой.
 В 5 луне, в день цзи-мао было землетрясение (отмечено Сыма Цянем).
 Осенью циский полководец Гао Фа воевал с Цзюй, цзюйский цзы бежал в город Цзи, но город был взят цисцами.
 Чуский ван отправил своего наследника Цзяня в Чэнфу. Фэй У-цзи стал клеветать на наследника, а наставник наследника У Шэ пытался защитить его, но был посажен в тюрьму. Ван приказал полководцу Фэн Яну призвать Цзяня в столицу, чтобы убить его. Цзянь бежал в Сун.
 В Чжэн приехал цзиньский посол Хань Сюань-цзы, который искал нефрит и беседовал с Цзы-чанем.

Скончались 
 Поликрат, тиран Самоса.

См. также

Примечания